Osoby noszące nazwisko Höger (Hoeger):
 Fritz Höger – niemiecki architekt
 Karel Höger – czeski aktor
 Marco Höger – niemiecki piłkarz
 Walter Höger – niemiecki brydżysta
 Werner Hoeger – amerykański nauczyciel akademicki, wenezuelski saneczkarz

Zobacz też 
 Du swipa höger
 Högersdorf